Jaksity György (1934–) Ivánfy Jaksity György, közgazdász, író
 Jaksity György (1967–) közgazdász